Onze-Lieve-Vrouwekapittel (Aken)
 Onze-Lieve-Vrouwkapittel (Antwerpen)
 Onze-Lieve-Vrouwekapittel (Maastricht)